461 км, 461-й киломе́тр — топоним в России. 

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 461 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 865426, расположен за о.п. Подкатунь
 461 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Волгоградская область). Код 622518